Il doppio del torneo di tennis Ankara Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nina Bratčikova e Darija Jurak che hanno battuto in finale Janette Husárová e Katalin Marosi 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova /  Darija Jurak (campionesse)
 Ol'ga Savčuk /  İpek Şenoğlu (primo turno)

 Janette Husárová /  Katalin Marosi (finale) 
 Julija Bejhel'zymer /  Valerija Savinych (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Ankara Cup 2011